The Infamous () — второй студийный альбом американского хип-хоп дуэта Mobb Deep, выпущенный 25 апреля 1995 года на лейбле Loud Records.

В записи альбома приняли участие рэперы Nas, Raekwon, Ghostface Killah и Q-Tip, который также внёс свой вклад в продакшн и сведение. The Infamous ознаменовал переход Mobb Deep из относительно неизвестного рэп-дуэта к влиятельному и коммерчески успешному. Альбом был продан тиражом более 500 тысяч экземпляров в Соединённых Штатах и был сертифицирован RIAA как «золотой» спустя два месяца после выхода, 26 июня 1995 года. 21 февраля 2020 года альбом получил платиновый статус спустя почти 25 лет после выхода альбома.

Альбом дебютировал на 18 месте в чарте Billboard 200 и 3 месте в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums в американском журнале Billboard. А также разместился на 111 месте в чарте UK Albums Chart в Великобритании. Альбом содержит четыре сингла, которые попали в чарты журнала Billboard: «Shook Ones Pt. II», «Survival of the Fittest», «Temperature’s Rising» и «Give Up the Goods (Just Step)». Песня «Shook Ones Pt. II» оказалась самой успешной на альбоме: в журнале XXL песня заняла 18 место в списке «250 величайших хип-хоп песен 90-х» и 1 место в списке «50 величайших песен Mobb Deep», где песня «Survival of the Fittest» заняла 3 место.

Навязчивый стиль альбома, определяемый его запоминающимися мелодиями, резкими битами и лирикой, касающимися преступности и бедности в неблагополучных районах города, отражал тёмную сторону городского пейзажа Нью-Йорка в манере, которая получила особое признание и оценку критиков. Наряду с такими альбомами, как Enter the Wu-Tang (36 Chambers), Illmatic и Ready to Die, The Infamous широко известен как альбом, который внёс значительный вклад в «Ренессанс хип-хопа Восточного побережья». Кроме того, стиль продакшена альбома по-новому определил звучание хардкор хип-хопа. Продакшн включает в себя жуткие фрагменты фортепьяно, искажённые синтезаторы, хай-хэты, сыгранные восемью нотами, и редкие басовые линии. Большинство невошедших песен с альбома стали бонус-треками для альбома The Infamous Mobb Deep (2014).

Об альбоме 
Весной 1993 года, когда группа ещё находилась в позднем подростковом возрасте, Mobb Deep выпустили свой первый альбом Juvenile Hell () на лейбле 4th & B’way Records. Альбом включал в себя продакшн нескольких уважаемых нью-йоркских продюсеров, в том числе Large Professor, DJ Premier и партнёра Public Enemy — Kerwin Young, и содержал андеграундный сингл «Hit It from the Back». Из-за неспособности Juvenile Hell добиться значительного коммерческого и критического успеха, дуэт был исключен из лейбла через несколько месяцев после выпуска альбома. Havoc и Prodigy позже описали Juvenile Hell как «полезный опыт».

Летом 1993 года благодаря успеху первого сингла группы Wu-Tang Clan, «Protect Ya Neck», лейбл Loud Records искал другую группу для подписания контракта, и осенью 1993 года лейбл подписал Mobb Deep. Запись альбома началась в начале 1994 года и закончилась почти год спустя, в начале 1995 года. В отличие от первого альбома дуэта, The Infamous был почти полностью спродюсирован Havoc и Prodigy с помощью со стороны Matt Life, Schott Free и Q-Tip (отмечен как The Abstract). Продюсер Мэтт Лайф позже вспомнил об участии Q-Tip, заявив: «С самого начала Tip был очень вовлечён в The Infamous. Наверное, больше, чем люди знают. Tip был просто их фанатом, и я знал его с давних времён, поэтому он был очень полезен, давая им советы. Позже он пришёл на студийную сессию и сказал, что поможет сделать сведение для двух записей. А потом он закончил тем, что выбрал пару записей, которые они сделали, чтобы сделать заново. За исключением „Drink Away the Pain“, песни, которые спродюсировал Tip, уже были полноценными до того, как он добрался до них. Ему нравились тексты этих оригинальных песен, но он сделал новые биты. Это было то же самое название песни, тот же самый припев, те же самые рифмы, только новые биты.». Havoc позже прокомментировал: «Q-Tip определённо немного изменил свой стиль, чтобы поучаствовать в том, чем мы занимаемся. Как и в случае с „Drink Away the Pain“, вы видите, как он пытается быть гангстером в песне».

На решение группы взять на себя большую часть продакшена, Havoc позже прокомментировал: «Мы начали продюсировать сами, потому что другие продюсеры давали нам дерьмо, которое нам не нравилось, или они просто брали за музыку чересчур много денег. Я ничего не знал о создании музыки в то время, но я узнал, наблюдая за другими.» Стиль продакшена в The Infamous был частью изменения хип-хопа в Нью-Йорке от оптимистичного и джазового влияния до грубых, суровых битов. Этот стиль продакшена, часто характеризуемый диссонансом, минорными семплами и сильно фильтрованными басовыми линиями, стал отличительной чертой нью-йоркского рэпа середины 1990-х годов.

Обложка альбома 
Обложка для The Infamous была создана в районе Queensbridge Houses в Нью-Йорке фотографом Delphine A. Fawundu, которая позже прокомментировала фотосессию в книге Викки Тобак Contact High: A Visual History of Hip-Hop, «Я была вдохновлена тем, как все эти элементы соединились, делая Нью-Йоркский хип-хоп такой силой в то время. Я просто чувствовала себя такой мощной, и всё это происходило прямо перед моими глазами и моей камерой». В 2019 году фотографии из фотосессии с Mobb Deep были представлены на музейной экспозиции в The Annenberg Space for Photography в Лос-Анджелесе.

Приём критиков 

После его выхода The Infamous получил широкое признание критиков. Тиарра Мукерджи из Entertainment Weekly поставила ему оценку «B+», заявив: «В основном за счёт собственного продакшена и примитивных битов жёсткие рифмы пары рисуют пугающую картину жизни на их суровых улицах в нью-йоркских домах для бедных в Куинсбридже. Андеграудные рэп-головы и те, кто может отрываться от битов в джипах, будут радоваться.» Дмитрий Леже из The Source заявил: «Mobb Deep заслужил доверие, выиграв решающую битву между стилем и содержанием, показав кто настоящий, а кто фальшивый. Havoc и Prodigy просто сообщают о том, что они знают».

Эллиот Уилсон из журнала Vibe также написал положительный отзыв об альбоме и заявил: «Каждая песня — это отдельная глава в нелёгкой уличной жизни, которую Havoc и Prodigy пережили в своём районе Куинсбриджа… Описывая свою жизнь с жестоким реализмом и грубыми образами, любовь Хавока к своему родному городу поражает вас, словно возвращение Майка Тайсона.». Журнал Rolling Stone назвал его «мрачным нигилистическим шедевром».

Ретроспектива 
Начиная с его первого выпуска, The Infamous получил дополнительную оценку критиков и был широко расценён как краеугольный камень нью-йоркского хардкор-рэпа. Стив Хьюи из Allmusic присвоил ему пятизвёздочный рейтинг и прокомментировал: «The Infamous — это шедевр Mobb Deep, беспощадно мрачный цикл песен, который был провозглашён фанатами хардкор-рэпа как один из самых реалистичных гангстерских альбомов, когда-либо записанных…, он имеет всю предчувствующую атмосферу и тематический охват эпической криминальной драмы. Это отчасти связано с кинематографическим видением детальных повествований дуэта, но это также дань тому, насколько хорошо грубый, мрачный продакшн ассоциируется с миром, который изображает Мобб Дип». Хьюи далее заявил:

В 2004 году журнал The Source заново оценил альбом, дав ему пять «микрофонов» и заявил, что «бандитское развлечение Prodigy и звуковое сопровождение Havoc на таких песнях, как пронизывающий до костей „Shook Ones Pt. II“ и… оказались вечными уличными песнями в том же духе, что и „Life’s a Bitch“ и „You Gots to Chill“. Альбом стал главным продуктом для всех жестоких правонарушителей, пришедших в игру». Rolling Stone также заново оценил альбом в 2004 году, дав ему максимальные пять звёзд, назвав The Infamous «одним из величайших рэп-альбомов [1990-х]». По аналогии с журналом The Source, журнал XXL дал альбому классический рейтинг «XXL» в своём ретроспективном выпуске 2007 года.

Публикации в изданиях 
 Информация о публикациях в изданиях альбома The Infamous взята с сайта acclaimedmusic.net</small>, за исключением списков с дополнительными источниками.
 Звёздочка (*) обозначает неупорядоченные списки.

Shook Ones Pt. II 
 Информация о публикациях в изданиях сингла «Shook Ones Pt. II» взята с сайта acclaimedmusic.net</small>, за исключением списков с дополнительными источниками.
 Звёздочка (*) обозначает неупорядоченные списки.

Список композиций 

 «Up North Trip» исключён из кассетных версий альбома.

Семплы 
Информация о семплах была взята из сайтов Sampleface и WhoSampled.

 «The Start of Your Ending» содержит семпл из «Maybe Tomorrow» в исполнении Grant Green.
 «Survival of the Fittest» содержит семпл из «Skylark» в исполнении The Barry Harris Trio and Al Cohn.
 «Eye for a Eye» содержит семпл из «I Wish You Were Here» в исполнении Al Green.
 «Give Up the Goods» содержит семпл из «That’s All Right With Me» в исполнении Esther Phillips.
 «Temperature’s Rising» содержит семпл из «UFO» в исполнении ESG, «Where There Is Love» в исполнении Patrice Rushen, и интерполяцию из «Body Heat» в исполнении Quincy Jones.
 «Up North Trip» содержит семпл из «To Be With You» в исполнении The Fatback Band, и «I’m Tired Of Giving» в исполнении The Spinners.
 «Trife Life» содержит семпл из «You Are My Starship» в исполнении Norman Connors.
 «Q.U.-Hectic» содержит семпл из «Kitty With the Bent Frame» в исполнении Quincy Jones, и «Black Frost» в исполнении Grover Washington Jr.
 «Right Back at You» содержит семпл из «Benjamin» в исполнении Les McCann.
 «Cradle to the Grave» содержит семпл из «And If I Had» в исполнении Teddy Pendergrass.
 «Drink Away the Pain» содержит семпл из «I Remember I Made You Cry» в исполнении The Headhunters и «Fly, Fly, the Route, Shoot» в исполнении If.
 «Shook Ones Pt. II» содержит семпл из «Dirty Feet» в исполнении Daly Wilson Big Band, «Jessica» в исполнении Herbie Hancock, и «Kitty With The Bent Frame» в исполнении Quincy Jones.
 «Party Over» содержит семпл из «Lonely Fire» в исполнении Miles Davis, и «Outside Love» в исполнении Brethren.

Участники записи 

 Havoc — исполнитель, продюсер
 Prodigy — исполнитель, продюсер
 Q-Tip — исполнитель, продюсер, сведение
 Big Noyd — исполнитель
 Raekwon — исполнитель
 Nas — исполнитель
 Ghostface Killah — исполнитель
 Crystal Johnson — вокал
 Matt Life — продюсер
 Schott Free — продюсер

 Fal Prod — продюсер
 Louis Alfred III — инженер
 Tim Latham — инженер
 Tony Smallos — инженер-миксер
 Dino Zerros — инженер
 Leon Zervos — мастеринг
 Merge One — арт-дирекция
 Chi Modu — фотография
 Tami Cobbs — менеджмент
 Sandra Bynum — менеджмент

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты (альбом)

Синглы

Сертификация

Альбом

Примечания

Ссылки 
 The Infamous на сайте Discogs
 The Infamous на сайте RapGenius
 Обзор альбома на сайте RapReviews.com
 Похвала и рейтинги альбома на сайте acclaimedmusic.net
 Создание The Infamous на сайте Complex

Альбомы 1995 года
Альбомы Mobb Deep
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Loud Records
Альбомы, спродюсированные Havoc